Жеста Гарена де Монглана () — цикл французских эпических поэм XIII—XIV веков. Назван так по имени эпического основателя рода, хотя основное действующее лицо цикла — его правнук Гильом Оранжский. Число поэм, входящих в цикл, и его состав неоднократно пересматривались (одни исследователи включают сюда гипотетически существовавшие поэмы, другие добавляют поздние прозаические переработки, третьи считают самостоятельными произведениями существенно отличающиеся друг от друга варианты на один и тот же сюжет и т. д.). Основу цикла составляют примерно 25 поэм.

Жеста Гарена де Монглана развернулась из двух основных сюжетных ядер, к которым присоединились затем некоторые второстепенные сюжетные мотивы. Одно из этих сюжетных ядер, наиболее древнее, связано с рассказом о сокрушительном поражении, нанесенном армии франков полчищами сарацин, и о конечном реванше франков. Защитником империи выступает Гильом Оранжский или его племянник Вивьен. Другим древнейшим сюжетным ядром цикла является повествование о том, как Гильом стал советником юного и слабого короля Людовика, и как король отплатил ему неблагодарностью.

Состав поэм (в порядке эпической хронологии)
 Отрочество Гарена де Монглана
 Жирар де Вьенн (две поэмы: Бертрана де Бар-сюр-Об и Челтенхемской рукописи)
 Ренье де Женн
 Гальен, восстановленный в своих правах
 Симон Апулийский
 Гарен де Монглан
 Эрнальт де Боланд
 Эмери Нарбоннский
 Нарбоннцы
 Отрочество Гильома
 Гвибер д’Андрена
 Взятие Кордовы и Севильи
 Осада Барбастра
 Бев де Коммарши
 Смерть Эмери Нарбоннского
 Коронование Людовика
 Нимская телега
 Взятие Оранжа
 Песнь о Гильоме
 Алисканс
 Монашество Гильома (существенно различаются краткая и пространная редакции)
 Отрочество Вивьена
 Подвиги Вивьена
 Фульк де Канди
 Битва с Локвифером
 Монашество Ренуара
 Отрочество Ренье

Литература 
 

Средневековая литература во Франции
Chansons de geste